Наведений нижче список комун Люксембургу за площею містить відомості про площу 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург, а також про їх місце у рейтингу за цим показником. Курсивом позначені комуни, що складаються лише з одного населеного пункту (однойменного міста).

Список комун за площею

Див. також 
 Список комун Люксембургу
 Список комун Люксембургу за населенням
 Список комун Люксембургу за щільністю населення
 Список комун Люксембургу за найвищою точкою
 Список комун Люксембургу за найнижчою точкою

Списки:Люксембург